Blaze de Bury ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Blaze de Bury (1813–1888), französischer Schriftsteller, Dichter und Kritiker
 Marie Pauline Rose Blaze de Bury (1813–1894), schottisch-französische Schriftstellerin